Джеффри Айван Гордон (Jeffrey Ivan Gordon; род. 4 октября 1947, США) — американский микробиолог, занимающийся микробиомом человека и в особенности его кишечника.
Доктор медицины (1973), заслуженный Университетский профессор Университета Вашингтона в Сент-Луисе, член Национальных Академии наук (2001) и Медицинской академии (2008) США, Американского философского общества (2014). Удостоен многих наград и отличий.

Биография 
Окончил Оберлинский колледж (1969) со степенью бакалавра биологии с отличием. Затем получил степень доктора медицины с отличием — в Чикагском университете в 1973 году. Почти вся его деятельность связана с Университетом Вашингтона в Сент-Луисе (ассистент-профессор с 1981, ассоциированный профессор с 1985, профессор с 1987, именной заслуженный Университетский профессор Dr. Robert J. Glaser Distinguished University Professor с 2002), где он заведовал кафедрой молекулярной биологии и фармакологии (1991—2004) и был (с 2004) директором-основателем межкафедрального Центра наук о геноме и системной биологии. Подготовил 127 MD- и PhD-студентов и постдоков.

Член Американской академии искусств и наук (2004) и Американской ассоциации содействия развитию науки (1992), фелло  (2001).
Член Национальной академии изобретателей США.

Автор более 440 публикаций.
Женат, двое детей.

Награды и отличия 

 American Gastroenterological Association (AGA) Distinguished Achievement Award (1992)
 Janssen/AGA Award for Sustained Achievement in Digestive Sciences (2003)
 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Distinguished Scientist Award (2010)
 Danone International Prize for Nutrition (2011)
 Association of American Medical Colleges (AAMC) Award for Distinguished Research in the Biomedical Sciences (2012)
  (2013)
 Премия Роберта Коха (2013)
  (2014)
  (2014)
 Rhoads Medal for Distinguished Achievement in Medicine, Американское философское общество и Пенсильванский университет (2014)
 Премия Диксона по медицине (2014)
 Thomson Reuters Citation Laureate (физиология/медицина) (2015)
 Международная премия короля Фейсала по медицине (2015)
  (2015)
 Steven C. Beering Award, Индианский университет (2016)
 President’s Innovator Award, Society for Glycobiology (2016)
 Jacobaeus Prize, Novo Nordisk Foundation (2017)
 Премия Мэссри (2017)
 Премия Луизы Гросс Хорвиц (2017)
 Sanofi - Institut Pasteur International Award (2017)
 Медаль Копли (2018)
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2018)
 , Association of American Physicians (2021)
 Премия Бальцана (2021)

Почётный доктор Гётеборгского (2011) и Чикагского (2014) университетов.

Примечания

Ссылки 
 CV
 Университет Вашингтона в Сент-Луисе

Микробиологи по алфавиту
Микробиологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Доктора медицины
Выпускники Оберлинского колледжа
Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Преподаватели Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Американской академии микробиологии
Члены Национальной академии изобретателей США
Награждённые медалью Копли
Лауреаты премии Роберта Коха
Лауреаты премии Диксона
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Лауреаты премии Бальцана
Почётные доктора Гётеборгского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Clarivate Citation Laureates